Лучший европейский режиссёр, или режиссёр года (по версии Европейской Киноакадемии) — Европейская Кинопремия в этой номинации была учреждена Европейской киноакадемией в 1988 году, с самого начала существования «Европейского Окара». В известной степени приз лучшему режиссёру дублирует номинацию «лучший фильм года», которую как правило получает также режиссёр кинокартины. Возможно, что именно по этой причине во вручении этой награды образовался перерыв длиной в одиннадцать лет. В течение одиннадцати лет (в 1990—2000 годах) премия за лучшую режиссуру не рассматривалась и не вручалась. Начиная с 2001 года, премия «Лучшему европейскому кинорежиссёру» снова вручается ежегодно.

Лауреаты премии «Лучший европейский режиссёр»

Источники

Ссылки 
 Номинанты и лауреаты на сайте Европейской киноакадемии 

European Film Awards
Премии за режиссуру